Александр (Алесь) Трофимович Прудников (14 апреля 1910, деревня Старый Дедин, Климовичский уезд, Могилёвская губерния — 5 августа 1941, деревня Утуки, Кондопожский район, Карело-Финская ССР) — белорусский советский поэт.

Двоюродный брат писателя Павла Прудникова.

Биография 
Родился в крестьянской семье. Отец Трофим был призван на фронт во время первой мировой войны, был тяжело ранен и умер. В сложное время войн Алесь долго не мог найти стабильного места учёбы. В 1924—1930 гг. учился в семилетней школе в соседней деревне Милославицы. В 1930 г. работал на строительстве железной дороги Осиповичи — Могилёв — Рославль, затем — на новостройках Минска, с 1931 г. — на республиканской книжной базе, в Государственном издательстве Беларуси, в БелТА. Учился на творческом отделении Минского педагогического института (1932—1933 гг.).

В марте 1933 г. был арестован, но через восемь месяцев был освобождён из тюрьмы и сразу же призван в ряды Красной Армии, где прослужил до 1935 г. В 1935—1936 гг. был сотрудником Климовичской районной газеты «Коммуна».

Окончил Ленинградский педагогический институт (1938 г.). Работал учителем, инспектором Петровского (теперь Кондопожского) района Карельской АССР (в 1940—1956 гг. — Карело-Финская ССР), одновременно учился заочно на филологическом факультете Карельского университета. С первых дней войны был на фронте разведчиком. Погиб 5 августа 1941 г. около деревни Утуки Кондопожского района. Реабилитирован в 1956 г.

Творчество 
Творческую деятельность начал в 1926 году как школьный поэт вместе с Павлом Прудниковым. Развернувшиеся время школьной учёбы процессы белорусизации в БССР поспособствовали тому, что Алесь создавал свои стихотворения на белорусском языке. Параллельно был внештатным корреспондентом некоторых газет. Так, например, когда был найден клад старинных монет в деревне Старый Дедин, он с Павлом написал про это репортаж в газету «Беларуская вёска». (Подробнее про это смотрите в статье Старый Дедин) Первые стихи появились в печати в 1930 г. В 1932 году отдельным изданием вышла поэма «Земные звёзды» (бел. Зямныя зоры), в которой описал стройки первой пятилетки. Подборка стихотворений размещена в сборнике «Кровью сердца» (бел. Крывёю сэрца, 1967 г.).

Издания произведений 
 Пруднікаў, А. Зямныя зоры / Алесь Пруднікаў. — Мн., Дзяржаўнае выдавецтва Беларусі, 1932.
 Крывёю сэрца / укладальнік А. Вялюгін. — Мн., Беларусь, 1967. С. 116—122.

Литература 
 Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 13: Праміле — Рэлаксін/ Рэдкал.: Г. П. Пашкоў і інш. — Мн.: БелЭн, 2001. — 576 с.: іл. — С. 48.
 Беларускія пісьменнікі (1917—1990): Даведнік / Склад. А. К. Гардзінскі; Нав. рэд. А. Л. Верабей. — Мн., Маст. літ., 1994. — С. 441—442.
 Маракоў Л. Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. 1794—1991. Том II. — С. 159—160.
 Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Клімавіцк. р-на. — Мн.: Універсітэцкае, 1995. — 645 с.: іл. — С. 624.
 Пруднікаў П. Далёкае, але не забытае: Успаміны. — Мн., Маст. літ., 1988. — 175 с. — С. 149—154.

Примечания

Ссылки 
 Алесь Пруднікаў. Біяграфія
 Рэпрэсаваныя літаратары, навукоўцы, работнікі асветы, грамадскія і культурныя дзеячы Беларусі. 1794—1991. Том II. ПРУДНІКАЎ Алесь

См. также 
 Павел Прудников

Выпускники Российского государственного педагогического университета
Репрессированные в СССР
Реабилитированные в СССР
Поэты Белоруссии
Педагоги Карелии
Умершие в Кондопожском районе
Погибшие в боях советско-финской войны (1941—1944)